Genet puede referirse a:

Nombre
San Genet (muerto hacia 660 o 662), Genêt o Genès, obispo de Clermont en Auvergne, con fiesta el 3 de junio.

Apellido
Jean Genet (1910 - 1986 ), novelista, dramaturgo y poeta francés.
Saint Genet comédien et martyr, obra de Jean Paul Sartre.
Juana Luisa Enriqueta Genet (1752 - 1822), Madame Campan, dama de compañía de María Antonieta.
Edmond-Charles Genêt (1763 – 1834), Citoyen Genet, embajador de la Francia revolucionaria en Estados Unidos.
El pseudónimo utilizado por Janet Flanner.

Topónimos
La Chapelle-du-Genêt, comuna francesa.
Genet (Etiopía) o Genet Limmu -:en:Genet, Ethiopia-

Biónimos
Gineta (Genetta genetta, animal denominado genet en inglés y genette en francés).
Genista, ginesta, retama o esparto (diferentes plantas denominadas genêt en francés).
Genêt d'Espagne, raza de caballos proveniente de la España medieval (en francés también es el nombre vulgar de dos plantas: Genista hispanica -olaguina o aliaga negral- y Spartium junceum) .